Села:
 Зеленче — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Зеленче — Хмельницька область, Дунаєвецький район